Альбац — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Альбац, Евгения Марковна (род. 1958) — российский политический журналист, политолог, общественный деятель и писатель, педагог, радиоведущая.
 Альбац, Иосиф — советский журналист, сотрудник ленинградской газеты «Смена»; ответственный секретарь фронтовой газеты «За победу».